Европски куп у маратону је четворогодишње екипно такмичења европских земаља у мушкој и женској конкуренцији. У почетку 1981. год. је то било независно такмичење, а од 1994. укључено у Европско првенство у атлетици на отвореном. Индивудуалне медаље освојене у маратоској трци, укључене су у табелу медаља на европским првенствима, док екипне медаље нису и додељују се у Купу.

Свака земља може пријавити по шест спортиста, а резултат је збир резултата троје најбржих.

Светски куп у маратону у идентичном формату се одржава од 1981. године.

Преглед одржавања Европског купа у маратону

Освајачи медаља

Мушкарци

Жене

Биланс медаља

Биланс медаља, мушки

Биланс медаља, жене 

 Биланс медаља, укупно

Види још 
 Светски куп у маратону

Референце

Спољашње везе 
 Европски куп у маратону - мушкарци
 Европски куп у маратону - жене

Маратон